Бубновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Бубновское сельское поселение — входит в Корочанский район Белгородской области
 Бубновское сельское поселение — входит в Урюпинский район Волгоградской области
 Бубновское сельское поселение — входит в Киренский район Иркутской области